

Patronyme 

 Dominique Gardères (1856- ), cavalier français.

Toponymes 

 Gardères, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.
Patronyme français